Ла Конгоха има више значења:

 Ла Конгоха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Конгоха (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Конгоха, Ринкон де Берналехо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Конгоха (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику